Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Abierto Mexicano Telcel 2010. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 19. Februar 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Acapulco